Pfennigbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Pfennigbauer (1909–1968), österreichischer Zisterzienser, Abt des Zisterzienserstiftes Lilienfeld
 Hugo Laurenz Pfennigbauer, Abt von Stift Geras (1814–1822)